Давка на «Параде любви» в Дуйсбурге — трагедия, случившаяся в городе Дуйсбург 24 июля 2010 года во время музыкального фестиваля «Парад любви».

Описание 

Трагедия произошла примерно в 17:00 при входе к мероприятию.

Вход был по ул. Карла Лера, проходящей со своими туннелями под 59-й скоростной магистралью и железнодорожными путями станции Дуйсбург главный. Именно эта улица была основным подходом к месту проведения мероприятия, которое проводилось на территории старой грузовой станции Дуйсбург. Общей сложностью территория рассчитана примерно на 250 000—300 000 человек, на последних «Парадах любви» в городах Эссен и Дортмунд было около полутора миллионов человек. Немецкие железные дороги (Deutsche Bahn) сообщили, что с их специальными поездами прибыло к 14:00 около 105 тыс. человек. В самом Дуйсбурге проживает около полумиллиона человек.

Спикер полиции сообщил, что к 16:00 сошлись, во-первых, два потока входящих с двух сторон по ул. Карла Лера рейверов и зрителей, во-вторых, выходящие. Более широкий вход со стороны ул. Меркатор был закрыт для обычных посетителей и предназначался только для организаторов, машин скорой помощи, полиции, пожарных и прочих важных персон. Скоростная магистраль 59 была перекрыта и на ней размещались службы скорой помощи, различные службы и после трагедии стала местом своеобразного госпиталя для раненых.

Как началась трагедия и как она протекала, на 2015 год считается до конца не выясненным. Создана комиссия по расследованию и ей передана вся документация по подготовке мероприятия всех служб города Дуйсбург и прочих ответственных лиц и организаций. Представители полиции и пожарных предупреждали городские власти о сомнениях по поводу мер безопасности на предстоящем мероприятии.

Средства массовой информации сообщили о трагедии, происшедшей из-за массовой паники в переполненном тоннеле, где были закрыты все входы и выходы, в результаты чего пострадали люди. Насмерть задавлено и затоптано было 14 человек в районе западной лестницы (узкой и возможной для передвижения только одного человека в одном направлении), по которой некоторые посетители попытались проникнуть на мероприятие, не выдержав долгого стояния в переполненном тоннеле при температуре воздуха под тридцать градусов на улице и давления от напиравших сзади и ещё идущих на мероприятие, а также сбоку уходящих или шедших со стороны другого тоннеля. Толпа сметала друг друга, все ограждения, но была заперта бетонными стенами тоннеля, а местами ещё и перекрытиями сверху от магистрали и железнодорожных путей. Организаторы и полиция потеряли контроль над событиями (в 16:00 у них была пересменка и ответственный за следующую смену опоздал из-за того, что был на родах своего ребёнка и прямо из родильного зала приехал на службу).

Министр внутренних дел Северной Рейнской Вестфалии подтвердил, что с 16:01 до 16:40 вход был перекрыт цепью полицейских. Представитель полиции Дуйсбурга сказал в среду, 25 июля, что, согласно его сведениям, никаких ограждений полиция не выставляла. Газета «Рейнская почта» (Die Rheinische Post) сообщила 28 июля, что по показаниям многочисленных очевидцев, живые ограждения из цепи полицейских и собрали толпу. Эти ограждения были с южной стороны, где входили, и с северной, где пытались выйти. Как только цепи внезапно разошлись, толпы входящих двинулись внутрь и оказались блокированы встречным потоком выходивших.

Ответственный организатор и спонсор мероприятия Райнер Шаллер сказал вечером 26 июля: «Полиции было сказано открыть ограждения, выходившие на западную сторону Дюссельдорфской улицы». Однако неконтролируемые потоки входивших и выходивших столкнулись в тоннеле.

В общей сложности на 29 июля погибло в давке и умерло в больницах — 21 человек. Практически все от травм раздавленной грудной клетки. Среди погибших граждане Германии, Австралии, Китая, Италии, Испании — 13 женщин и 8 мужчин. Количество раненных, обратившихся в больницы, перешагнуло цифру в 500 человек, не считая тех, кто пережил шок массовой паники, давки, потери близких.

Реакция 
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с заявлением, что трагедия ужасает её, что она скорбит вместе с другими. Президент Германии Кристиан Вульфф также выразил соболезнования пострадавшим в трагедии, которая «вызвала смерти, скорбь и боль на фоне мирного фестиваля веселых молодых людей из многих стран. … Мои мысли с пострадавшими, их семьями и друзьями».

Расследование 
Верховная власть Германии приказала провести «интенсивное» расследование причин трагедии. Прокуратура приступила к расследованию.

Последствия 
Новая Рейнская Газета призвала бургомистра города Адольфа Зауерланда уволиться из-за трагедии. Жители Дуйсбурга проголосовали за отставку мэра Адольфа Зауэрланда, возложив на него ответственность за гибель людей в давке на Love Parade.

Галерея 
Давку сняли на видео

См. также 
 Трагедия на Хиллсборо

Примечания 

Июль 2010 года
События 24 июля
Дуйсбург